Apomyelois är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Heinrich 1956. Apomyelois ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mott
Apomyelois